Iberer bezeichnet

 eine Volks- oder Stammesgruppe, siehe Iberer

Iberer ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Iberer (Pseudonym: Erika Beigel; 1906–1984), österreichische Pädagogin und Schriftstellerin
 Florian Iberer (* 1982), österreichischer Eishockeyspieler
 Gunter Iberer (1940–2011), österreichischer Profi-Fußballer, Trainer und Universitätsprofessor an der Universität Graz
 Martin Iberer (* 1986), österreichischer Eishockeytorwart
 Matthias Iberer (* 1985), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Anthim der Iberer
 Iberien (Kaukasien)